Стефанова — женская форма фамилии .
 Стефанова, Антоанета (род. 1979) — болгарская шахматистка.
 Стефанова, Николета (род. 1984) — итальянская спортсменка (настольный теннис).